Анматьерре () — коренной народ Северной территории, Австралия.

Изучением анматьерре занимался антрополог , специалист по культуре и языку аранта. На протяжении своей жизни он записал множество церемониальных традиций анматьерре.

Среди известных представителей анматьерре — лидеры движения  Тим и , художницы , , ,  и . , первый австралийский абориген, нарисованный на почтовой марке, также происходил из народа анматьерре.

Язык 
Анматьерре говорят на английском и верхних диалектах диалектного континуума аранта (анматьерре). Фонетически разделяются восточный и западный анмаьтерре.

Распространение 
Согласно информации Нормана Тиндейла, в 1974 году площадь территории расселения народа анматьерре составляла 29 000 км². На их территории находятся кряж Форстер, гора Лейчхардт, скотоводческое ранчо , кряж Стюарт Блафф, горный хребет . На северо-востоке, на границе территории анматьерре находится гора Стюарт. 

Территории анматьерре включают город  и пастбища  и . В общинах анматьерре говорят как на аранта, так и на вальбири и на аранта. Община , находящаяся в 250 км к северо-востоку от Алис-Спрингс, была основана в 1927 году, находится на границе земель анматьерре и альяварре.

Примечания

Литература